Euchordodes malaysiensis är en tagelmaskart som beskrevs av Inoue 1966. Euchordodes malaysiensis ingår i släktet Euchordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
malaysiensis